Pleurothyrium är ett släkte av svampar. Pleurothyrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleurothyrium